Новокронштадка () — село в Акмолинской области Казахстана. Находится в подчинении Степногорской городской администрации. Входит в состав Шантобинской поселковой администрации. Код КАТО — 111845200.

География 
Село расположено в 245 км на запад от центра городской администрации города Степногорска, в 7 км на восток от центра поселковой администрации посёлка Шантобе. Вдоль села протекает река Кутунгуз.

Улицы 
В селе имеются следующие улицы:
 ул. Гагарина,
 ул. Немецкая,
 ул. Тюлюбая,
 ул. Чалых,
 ул. Школьная.

Население 
В 1989 году население села (тогда оно было в составе Джамбулского сельсовета Балкашинского района) составляло 353 человек (из них русских 41%, казахов 32%).

В 1999 году население села составляло 372 человека (182 мужчины и 190 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 259 человек (134 мужчины и 125 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Степногорской городской администрации